Atenuace může být:
 Atenuace – zeslabování signálu při přenosu
 Atenuace (genetika) – zvláštní sekvence genomu, která může zastavit přepis, zejména u prokaryotických buněk
 Atenuace (toxicita) – snižování toxicity v prostředí